Enrico Guaraldo – docente italiano
 Oreste Guaraldo – calciatore italiano